Baldry ist der Familienname folgender Personen:
 Cherith Baldry (* 1947), britische Schriftstellerin, Mitglied des Autorenteams Erin Hunter
 Long John Baldry (1941–2005), britischer Sänger
 Max Baldry (* 1996), britischer Schauspieler